Trazegnies steht für:

 eine Ortschaft der belgischen Gemeinde Courcelles (Belgien)

Trazegnies ist der Name von:

 Johann III. von Trazegnies (1470–1550), niederländischer General und Rat, kaiserlicher Kämmerer von Karl V., Generalkapitän des Hennegaus